Laserpitium gaudinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Giuseppi L. Moretti. Laserpitium gaudinii ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
gaudinii